Jazz in Kiev — международный джазовый фестиваль, который проходит в Киеве (Украина), начиная с 2008-го года. Время проведения — середина-конец октября. Организатор форума — продюсерский центр «Jazz in Kiev», арт-директором которого является известный радиожурналист Алексей Коган.

Формат фестиваля — три больших концертных дня, которым предшествуют предфестивальные джазовые мероприятия (особое внимание уделяется мастер-классам известных джазовых музыкантов).

Основная концертная площадка фестиваля - Международный центр культуры и искусств (Октябрьский дворец). Ряд фестивальных мероприятий проходит в Культурно-образовательном центре «Мастер Класс» (с 2012 - Дом образования и культуры «Мастер Класс»).

История

Jazz in Kiev 2012 

Пятый Международный джазовый фестиваль Jazz in Kiev состоялся 26-28 октября 2012 года. Его хедлайнерами стали:
26 октября - новый столичный джазовый оркестр Kiev Big Band, исполнивший музыку украинских композиторов в аранжировках Майкла Филипа Моссмана и супергруппа Miles Smiles, в которой играют сценические партнёры Майлза Дэвиса во главе с Уоллесом Рони;
27 октября - дуэт шведского контрабасиста Ларса Даниэльссона и польского пианиста Лешека Можджера, а также THE TRIO PROJECT японской пианистки Хироми (при участии бас-гитариста Энтони Джексона и барабанщика Саймона Филлипса);
28 октября - проект известного американского вибрафониста Майка Мэйниери и блестящих норвежских музыкантов Northern Lights, а также квинтет американского пианиста Кенни Вернера.

Jazz in Kiev 2011 

Четвёртый Международный джазовый фестиваль Jazz in Kiev состоялся 28-30 октября 2011 года. Украинскую столицу посетили яркие звёзды мирового джаза: бразильская певица Таня Мария (Tania Maria Viva Brazil Quartet) и польское трио Марцина Василевского (Marcin Wasilewski Trio), американские музыканты – Дэвид Кракауэр и Madness Orchestra, квартет барабанщика Антонио Санчеса (Antonio Sanchez & Migration) и квинтет басиста Стива Своллоу (при участии знаменитой пианистки и органистки Карлы Блей) (The Swallow Quintet). Завершили программу фестиваля настоящие звёзды smooth-джаза – американская группа Fourplay.

Jazz in Kiev 2010 

 29-31 октября 2010 Киев МЦКиИ (Октябрьский дворец) Фестиваль Jazz in Kiev 2010 — Третий Международный джазовый фестиваль Jazz in Kiev
29 октября выступили Dino Saluzzi, Anja Lechner and New Era Orchestra (Argentina — Germany — Ukraine) и Yellowjackets (USA).

30 октября выступили Oregon (USA) и Ли Райтнаур (USA).

31 октября легендарный джазовый пианист Херби Хэнкок (Herbie Hancock) представил в Киеве свой новый проект «The Imagine Project».

Jazz in Kiev 2009 
В 2009 году фестиваль прошёл с 16 по 18 октября. Его участниками стали:
 16 октября — Bester Quartet (Польша)и Mike Stern Band (США);
 17 октября — квинтет «Дудко» и музыкальный проект Святослава Вакарчука «Вночі»
 18 октября — Steve Gadd and Friends (США) и Spyro Gyra (США).

Jazz in Kiev 2008 
Первый фестиваль Jazz in Kiev состоялся в 2008 году. Его участниками стали:

1 день (17 октября 2008) — шведский ансамбль New Tango Orquesta и квинтет трёхкратного обладателя премии Грэмми британского контрабасиста Дэйва Холланда (Dave Holland);

2 день (18 октября 2008) —
 Alex Fantaev band (Украина) feat. Cafe (Бразилия);
 United Quintet (США — Украина), участниками которого, среди прочих, стали «русские американцы» трубач Саша Сипягин и пианист Миша Цыганов;
 вокальный проект известного контрабасиста Авишаи Коэна «Avishai Cohen Eastern Unit»

3 день (19 октября 2008) — трио американского гитариста Чарли Хантера (Charlie Hunter) и бэнд мастера вокала Эла Джерро (Al Jarreau) — единственного певца в истории, получившего премии Грэмми сразу в трёх категориях: jazz, pop и R&B (всего же в коллекции музыканта семь «золотых граммофонов»).

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы саксофониста Криса Поттера, перкуссиониста Кафе, пианиста Миши Цыганова, трубача Саши Сипягина, контрабасиста Авишаи Коэна и гитариста Чарли Хантера.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт фестиваля Jazz in Kiev
 Официальный сайт продюсерского центра Jazz in Kiev
 Актуальность джаза, life.pravda.com.ua Репортаж о фестивале Jazz in Kiev 2012
 «У нас нет общественной привычки ходить на концерты»  Интервью с продюсером фестиваля Владимиром Каминским
 Фестиваль Jazz in Kiev 2011: в одном времени с большим миром джаза. Александр Юдин, life.pravda.com.ua
 Завершился третий фестиваль Jazz in Kiev 2010. Роман Коляда, izvestia.com.ua
 Официальный блог продюсерского центра Jazz in Kiev
 Jazz in Kiev в Facebook
 «Столица европейского государства без джаз-клуба и без факультета джаза в консерватории — это жлобство» Интервью с киевским радиожурналистом и популяризатором джаза Алексеем Коганом, polit.ru 
 Спецпроект газеты «ДЕЛО»: «Лучшие проекты украинских меценатов», delo.ua 
 Анатолий ШАРИЙ. Праздник джаза, from-ua.com 

Музыкальные фестивали по алфавиту
Музыка в Киеве
Джазовые фестивали Украины
Фестивали, появившиеся в 2008 году
Фестивали Киева